Die Abkürzung DGfW steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Wahlforschung, Vereinigung der deutschen wissenschaftlichen Wahlforscher
 Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V., Wissenschaftliche Fachgesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung

Abkürzung